Tai-Pan bezeichnet folgende Dinge:

 ein kantonesischer Lehnbegriff für leitender Geschäftsmann eines westlichen Unternehmen, siehe Tai-Pan
 ein Roman (1966) von James Clavell, siehe Tai-Pan (Roman)
 ein Film (1986) abgeleitet von Clavells Roman, siehe Tai-Pan (Film)
 eine Börsenanalysesoftware, siehe Tai-Pan (Software)

Siehe auch: 
 Taipan (Begriffsklärung)